ROU, sigle composé des trois lettres R, O et U, peut faire référence à :
 Roumanie 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3,
 Uruguay, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 Air Canada Rouge selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes

Code